C4 може мати значення:

 C4 — вибухова речовина.
  — антисептичний розчин у медицині для хірургічної обробки рук.
 C4 — формат паперу.
 Chevrolet Corvette C4 — автомобіль компанії Chevrolet.
 C4 Records — музичний лейбл.